Квінт Клелій Сікул (лат. Quintus Cloelius Siculus; ? — після 498 до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки.
 Квінт Клелій Сікул (цензор) (лат. Quintus Cloelius Siculus; V-IV століття до н. е.) — політик часів Римської республіки, цензор 378 року до н. е. 
 Тіт Клелій Сікул, Тіт Кле́лій Сіку́л (лат. Titus Cloelius Siculus; ? — після 442 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки, військовий трибун.
 Публій Клелій Сікул, Пу́блій Кле́лій Сіку́л (лат. Publius Cloelius Siculus; V (?) — IV століття до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки, військовий трибун.

Див. також
  Клелії